

Sigle 
 KwaZulu-Natal – provincia del Sudafrica

Codici 
 KZN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Kazan' (Russia)
 kzn – codice ISO 639-3 della lingua kokola